Méréville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Méréville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia